Серге́й Алекса́ндрович Коротко́в:
 Коротков, Сергей Александрович (1946—2010) — советский и украинский журналист, музыковед, музыкальный критик, радио- и телеведущий.
 Коротков, Сергей Александрович (1951—1995) — советский хоккеист.